Роман Васильевич Скляр () — казахстанский государственный деятель, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан с 11 января 2022 года.

Трудовая деятельность 
 1989 — слесарь-монтажник МНУ «Экибастузуглеавтоматика»;
 1989—1990 — монтажник Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления «Казпромтехмонтаж»;
 1990—1999 — руководящие должности в ТОО «Ансат-Павлодар»;
 1999—2002 — руководитель павлодарской компании ТОО «Тыныс»;
 2002—2003 — начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками;
 2003—2005 — начальник управления государственных закупок города Павлодара;
 2005—2006 — руководитель аппарата, заместитель акима г. Павлодара;
 2006—2007 — заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны;
 2007—2008 — руководитель департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны;
 2008—2009 — заместитель акима Павлодарской области;
 2010—2011 — первый заместитель акима Павлодарской области;
 2011—2013 — вице-министр транспорта и коммуникаций;
 2016 — депутат Мажилиса Парламента РК;
 С 17 мая 2016 года — вице-министр национальной экономики;
 2016—2019 — первый вице-министр по инвестициям и развитию РК;
 С 25 февраля 2019 года — министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 18 сентября 2019 года - 11 января 2022 года — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
 С 11 января 2022 года — первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Прочие должности 
 С 2007 года — член совета директоров АО «Астанаэнергосервис»;
 С 2007 года — председатель совета директоров АО «Городские электрические сети»;
 С 2017 года — член Совета Директоров АО "НК «ҚазАвтоЖол».
 С 2019 года - председатель Совета директоров АО “Авиационная администрация Казахстана”

Семья 
Женат, имеет сына.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Скляр Роман Васильевич (персональная справка)

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва